Ejército Libertador puede referirse a:

 Ejército Libertador, tropas al mando de Simón Bolívar en sus campañas por la independencia de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.
 Ejército de los Andes, ejército argentino-chileno liderado por José de San Martín y Bernardo O'higgins que protagonizó la liberación de Chile y aseguro la independencia de Argentina.
 Expedición Libertadora del Perú, ejército argentino-chileno liderado por José de San Martín que colaboró con la independencia del Perú.
 Ejército Libertador del Sur, ejército de la Revolución Mexicana.
 Ejército Libertador (Venezuela), Ejército de la República Bolivariana de Venezuela.
 Ejército Libertador de Cuba, Ejército independentista cubano del .
 Ejército restaurador de Chile, Ejército independentista chileno liderado por Jose Miguel Carrera, Bernardo O'higgins y la junta de gobierno durante la patria vieja, apoyo a las fuerzas de Belgrano en Argentina.